

Collegamenti esterni 
 

Politici del Movimento Sociale Italiano
Senatori dell'VIII legislatura della Repubblica Italiana